Келле — округ в Западном Кювете (Конго);
 Келле — фамилия, известные носители:
 Келле, Владислав Жанович (1920—2010) — советский, российский учёный-философ, профессор.
 Келле, Ибрахим (1897—1965) — турецкий футболист и тренер.
 Келле, Капюсин (род. 1984) — французская певица.
 Келле, Марк (род. 1968) — французский футболист, полузащитник.

См. также 
 Кёлле
 Келе